Team Novo Nordisk er et globalt sportsteam, som består af cykelryttere, triatleter og løbere, der alle har diabetes. Flagskibet er verdens første professionelle cykelhold bestående udelukkende af ryttere med diabetes. Holdene er sponsoreret af Novo Nordisk.

Cykelholdet, der rummer ryttere fra hele verden, deltager i de største løb på den internationale cykelunions, UCIs, pro-kontinentale tour.

Phil Southerland, medstifter og administrerende direktør for holdet, og Novo Nordisk gik i 2012 sammen om at skabe Team Novo Nordisk, baseret på en fælles vision om at inspirere, uddanne og motivere mennesker, der lever med eller er berørt af diabetes.

Ryttere

2023

2022

2021

2020

2019

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra USA
Etableret i 2008
Novo Nordisk